Ayiá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Agiá (kommunhuvudort), Thessalien, Nomós Larísis, 
 Agiá (ort), Epirus, Nomós Prevézis, 

Robotskapade Greklandförgreningar